Мот — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Крез .
 Мот (міфологія) — фінікійський бог смерті і підземного царства, син Еля і брат Баала.
 Ла-Мот-Ашар (La Mothe-Achard) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея .
 Ла-Мот-Сен-Ере (La Mothe-Saint-Héray. муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Де-Севр .

 Матвій Олександрович Мельников (нар. 1990), більш відомий під сценічним псевдонімом Мот — російський музикант, репер.